es un personaje del anime y manga Dragon Quest.

Es el protagonista de la historia, La historia se centra en el viaje que realiza para derrotar al Gran Rey del Mal. Aván fue su mentor durante 3 días, tras los cuales, Hadler, el comandante del resucitado ejército del mal atacó la isla Dermurín, Aván se sacrificó para salvar a Fly y a Pop, pero Hadora sobrevive al Megante del héroe, Fly estalla en ira y con el poder del emblema del dragón, derrota a Hadler.

Anime 
Después de perder a Aván, Fly y Popp comienzan un viaje para derrotar al Rey del Mal y vengar a Aván, llegando al reino de Romos, donde se encuentran con Maam, una discípula de Aván, quien se une al grupo para pelear contra Crocodine, el Rey de las bestias; después de una lucha encarnizada, Fly logra derrotar al general, quién había usado a Brass como rehén en una jugada cobarde, pero se arrepiente antes de morir. 

Después de la batalla contra Crocodain, Fly, Popp y Maam se embarcan rumbo a Papunika, el reino de Leona, una amiga que Fly conoció anteriormente en la isla Dermurin, pero al llegar al reino lo encuentran destruido; es en este reino, donde conocen a Hyunquel, el primer discípulo de Aván y General de la Tropa Inmortal, Hyunckel vence a Fly, Pop y Maam, siendo salvados en el último momento por Crocodine, pero, el redimido general no logra ayudar a Maam, quien se convierte en rehén de Hyunckel. En la segunda batalla, en el antiguo castillo subterráneo de Hadler, Fly combate ferozmente contra Hyunuqel, logrando vercerlo gracias al Corte Rayden, una técnica resultante de combinar el poderoso hechizo eléctrico Rayden y la Espada letal de Aván, la técnica más poderosa de su maestro, Hyunckel abre los ojos, pero, Flazzard, el General de la Tropa de Fuego y Hielo, reactiva el volcán debajo del castillo subterráneo, con lo que Hyunckel se sacrifica para salvar a los héroes, lanzándolos lejos del magma con una gran roca. 

Después, se dirigen hacia la isla torbellino, sin saber que esta está siendo atacada por Flazzard, quien cubre la isla con el "Hechizo de la Restricción de Flamas y Hielo", el cual reduce el poder del enemigo a una quinta parte. Maam toma la iniciativa de huir, salvando así las vidas de todos; en su huida llegan a la playa cercana a la isla, donde se encuentran con Matoriv, un viejo compañero de Aván. Después de ser convencido por Fly, el Monje Hechicero decide ayudarlos, con lo que preparan un plan para destruir el hechizo de la restricción, dicho plan consiste en derribar las torres de hielo y fuego, bases del hechizo, con ayuda de una bombas diseñadas por el anciano Baduck, el mejor espadachín de Papunika (según él). El ataque se programa a la media noche.

En la isla torbellino, los héroes se dividen en dos grupos, uno formado por Fly, Baduck y Gome, mientras que el otro grupo está formado por Maam y Popp, pero lo que no sabían los héreoes, es que el ejército del mal ya estaba preparados, por lo que son emboscados por Myst-Vearn, Zaboera y Hadlar respectivamente.

Dragon Quest
Personajes de manga y anime